Cass County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Cass County Courthouse (Illinois)
 Cass County Courthouse (Indiana)
 Cass County Courthouse (Iowa), NRHP-Nr. 03000819
 Cass County Courthouse (Michigan)
 Cass County Courthouse (Minnesota)
 Cass County Courthouse (Missouri)
 Cass County Courthouse (Nebraska), NRHP-Nr. 89002248
 Cass County Courthouse (North Dakota), NRHP-Nr. 83004062
 Cass County Courthouse (Texas), NRHP-Nr. 79002924